Монтаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Монтаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Монтаньє () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто
 Монтаньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Монтаньє — субетнос індіанського племені інну в Канаді.

Див. також 

 Монтань
 Монтанья